Stabile bzw. Stábile ist der Nachname folgender Personen:

 Guillermo Stábile (1906–1966),  argentinischer Fußballspieler
 Salvatore Stabile (* 1974), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Produzent